Лабасті́д-Руеру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Тулузи, 65 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 782 осіб у працездатному віці (15-64 років) 483 були активні, 299 — неактивні (показник активності 61,8%, у 1999 році було 63,3%). З 483 активних працювало 376 осіб (217 чоловіків та 159 жінок), безробітних було 107 (63 чоловіки та 44 жінки). Серед 299 неактивних 61 особа була учнем чи студентом, 118 — пенсіонерами, 120 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 749 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1518,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лабастід-Руеру на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лабастід-Руеру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн